Абенберг — город в Германии, в земле Бавария.
 Замок Абенберг — замок на холме рядом с одноимённым городом Abenberg земля Бавария, район Roth.